China Communications Construction Company («Китайская компания строительства коммуникаций», сокр. CCCC) — госкорпорация, специализирующаяся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. СССС — один из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, портового оборудования, дноуглубления, проектирования и строительства жилой и коммерческой недвижимости, автодорог и мостов, железных дорог, метро, аэропортов, других объектов транспортной инфраструктуры. Компания представлена в 139 странах.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год заняла 180-е место (104-е по выручке, 276-е по чистой прибыли, 230-е по активам и 475-е по рыночной капитализации); из китайских компаний в этом списке заняла 33-е место. В рейтинге Fortune Global 500 (2019) компания заняла 93-е место. China Communications Construction Company занимала 3-е место в рейтинге журнала ENR Топ-250 крупнейших международных подрядчиков за 2016 год.

Компания реализовала большое количество крупных проектов в КНР и других странах, включая проектирование, строительство и оснащение 7 из 10 крупнейших по грузообороту портов мира, проектирование и строительство самых протяжённых в мире мостов, строительство автомагистралей, возведение жилых и коммерческих комплексов. Компания построила самый длинный в мире морской мост Ханчжоу Бэй длиной 36 км, самые большие в мире шлюзовые ворота для порта Антверпен (Бельгия).

История 
Китайская корпорация по строительству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation) была сформирована в 1979 году, в следующем году появилась Китайская компания по строительству портовых сооружений (China Harbour Engineering Company). В 2005 году они были объединены в группу China Communications Construction Group, полностью подчинённую Комитету по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC). 8 октября 2006 года она зарегистрировала дочернюю компанию China Communications Construction Company; 15 декабря 2006 года её акции были размещены на Гонконгской фондовой бирже, а 9 марта 2012 года также и на Шанхайской фондовой бирже.

В 2015 году в России открылся московский филиал China Communications Construction Company.

В 2017 году Shanghai Zhenhua Heavy Industries была выделена в самостоятельную компанию; эта компания производит технические суда, плавкраны, шельфовое оборудование, судостроительные краны и т. д.

Проекты 
Проекты, в которых компания выступала одним из основных подрядчиков:
 Мост Хайцан — построен в 1999 году
 Мост Дунхай — построен в 2005 году
 Жуньянский висячий мост — построен в 2005 году
 Даньян-Куньшаньский виадук — самый длинный мост в мире, построен в 2011 году
 Мост через залив Ханчжоувань — построен в 2008 году
 Мост Сутун — построен в 2008 году
 Мост Сурамаду — в Индонезии, построен в 2009 году
 Мост Сихоумэнь — построен в 2009 году
 Пекин-Шанхайская высокоскоростная железная дорога — построена в 2011 году
 Скоростная дорога Хэган — Далянь — построена в 2012 году
 Мост Циншуйхэ (автодорога Гуйян — Вэнъань) — построен в 2015 году
  — в Малайзии, построен в 2014 году
 Мост Лунцзян — построен в 2016 году
 Мост Дугэ — построен в 2016 году, самый высокий мост в мире (наибольшая высота 565 м)
 Мост Цзиньтан — построен в 2016 году
 Каракорумское шоссе
 Порт Яншань
 Пекинский аэропорт Шоуду 
 Мост Гонконг — Чжухай — Макао — построен в 2017 году
 Порт Ламу в Кении 

CCCC совместно с «ВЭБ Капитал» реализуют проект строительства многофункционального центра на территории МОАО «Слава» (Второй часовой завод). Запланированная площадь застройки 318 тысяч м². Проект включает строительство торгового центра, гостиницы, офисов и апартаментов.

В 2015 году China Communications Construction Company выполнила работы по дноуглублению акватории и подходного канала Многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» (Большой порт Санкт-Петербург) в объёме около 10 млн м³ для обеспечения глубины до 14,4 м.

China Communications Construction Company выступила спонсором III Международного форума дноуглубительных компаний, который состоялся в Москве 25 февраля 2016 года. Мероприятие проводилось при содействии министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта.

Среди потенциальных проектов China Communications Construction Company обсуждается возможность строительства железнодорожной магистрали «Китай-Киргизия-Узбекистан», моста через реку Лену, а также участие в проектах Автодора — Международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ММТ ЕЗК), Шёлкового пути «One Belt, One Road».

Компания CCCC, наряду с Банком развития Китая, подтвердила заинтересованность в финансировании российской части международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». В апреле 2016 года в Шанхае «Автодор» и Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ) в рамках предварительного road show презентовали российскую часть проекта потенциальным китайским инвесторам. Им была представлена схема реализации проекта, его основные финансово-экономические показатели и технические характеристики участков коридора в регионах прохождения маршрута. МТК «Европа — Западный Китай» — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяжённость маршрута Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алматы — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров.

В марте 2017 года в Хабаровске прошла встреча полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова с председателем правления «Гуанда» Гао И, вице-президентом китайской корпорации по строительству дорог и мостов (CRBC) Лю Хунь и руководством China Communications Construction Company. На встрече с китайскими инвесторами обсуждалось их участие в строительстве объектов инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Владивостокской кольцевой автомобильной дороги.

Деятельность 
На материковый Китай приходится 80,5 % выручки, на другие регионы (включая Гонконг и Макао) — 19,5 %.

Основные подразделения:
 строительство инфраструктуры (85 % выручки):
 строительство дорог и мостов (40 % контрактов)
 муниципальное строительство (аэропорты, метро, канализация, 35 % контрактов)
 строительство портовых терминалов (4 % контрактов)
 строительство железных дорог (1 % контрактов)
 зарубежные проекты (в первую очередь Африка, Юго-Восточная Азия, Океания, Гонконг и Макао, 20 % контрактов)
 проектирование (исследование местности, составление планов и чертежей, контроль за выполнением проектов, 6,2 % выручки)
 дноуглубительные работы и намыв территорий (около 10 % контрактов приходится на зарубежные рынки, 6,4 % выручки)
 другая деятельность (2,4 % выручки)

Дочерние компании 
 China Harbour Engineering Company (CHEC, «Китайская компания по строительству портовых сооружений») — основана в 1980 году, осуществляет проекты в более, чем 60 странах, более 10 тысяч сотрудников.
 China Road and Bridge Corporation (CRBC, «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов») — основана в 1979 году, автор самого длинного моста в мире, Даньян-Куньшаньский виадук.
 CCCC First Harbour Engineering Co., Ltd.
 CCCC First Highway Engineering Co., Ltd.
 Road & Bridge International Co., Ltd.
 CCCC Tunnel Engineering Co., Ltd.
 CCCC Water Transportation Consultants Co., Ltd.
 CCCC Highway Consultants Co., Ltd.
 CCCC First Harbour Consultants Co., Ltd.
 CCCC First Highway Consultants Co., Ltd.
 China Highway Engineering Consultants Co., Ltd.
 China Infrastructure Maintenance Group Co., Ltd.
 CCCC Dredging (Group) Co., Ltd.
 CCCC Investment Co., Ltd. 
 CCCC Xi’an Road Construction Machinery Co., Ltd.
 China Highway Vehicle & Machinery Co., Ltd.
 Chuwa Bussan Co., Ltd. (Япония, 75 %)
 CCCC Shanghai Equipment Engineering Co., Ltd.
 CCCC Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd.
 China Communications Materials & Equipment Co., Ltd.
 CCCC Finance Company Limited (95 %)
 CCCC International Holding Limited (Гонконг)
  — австралийская строительная компания, основана в 1949 году, в апреле 2015 года куплена China Communications Construction Company за $1,15 млрд.
 Friede Goldman United, Ltd. — куплена в августе 2010 года
 Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. — 80-процентная доля куплена в январе 2017 года.
 CCCC Financial Leasing Co., Ltd.
 CCCC Fund Management Co., Ltd. (70 %)
 CCCC Asset Management Co., Ltd.
 CCCC Urban Investment Co., Ltd.
 CCCC Beijing-Tianjin-Hebei Investment Development Co., Ltd.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Общая видеопрезентация China Communications Construction Company (СССС)
 Видеопрезентация CCCC «Финансовые показатели»
 CRBC в Ассоциации китайских компаний (Беларусь)
 China Communications Construction Company (CCCC) заняла третье место в рейтинге ENR среди топ-250 крупнейших международных строительных генподрядчиков за 2016 год
 ООО «ВЭБ Капитал» и Китайская компания коммуникаций и строительства (CCCC) реализуют проект строительства многофункционального комплекса на территории МОАО «Слава» (Второй часовой завод)
 Китайская компания СССС выиграла тендер на строительство новой линии метро
 Компания КНР «СССС» подтвердила интерес к постройке Керченского моста
 В КНР окончено строительство моста Бэйпаньцзян — самого высокого навесного моста в мире
 Компания ZPMC получила награду от журнала IHS Dredging & Port Construction за два инновационных многоцелевых судна
 ВИДЕО — Соревнования на контейнерных перегружателях ZPMC в порту Нинбо
 ВИДЕО — China Communications Construction Company
 В Китае презентуют дальневосточные инфраструктурные проекты
 Интерес к строительству международных транспортных коридоров в Приморье проявила ещё одна крупная китайская компания
 Россия и Китай создадут рабочую группу для разработки финансово-экономической модели международных коридоров в Приморье

Строительные компании Китая
Компании Пекина